Igor' Maslennikov – hockeista su ghiaccio russo
 Igor' Fёdorovič Maslennikov – regista sovietico, poi russo
 Sergej Maslennikov – combinatista nordico russo
 Vladimir Maslennikov – tiratore a segno russo